Киностудия анимационных фильмов «Стайер» (Студия «Стайер») — студия мультипликационных фильмов, созданная в 1991 году в Москве под руководством режиссёра-мультипликатора Гарри Бардина. Первый коллектив состоял из создателей последнего фильма «Серый волк энд Красная Шапочка», снятого на киностудии «Союзмультфильм».

Состав студии 1991 года 
 Гарри Бардин — режиссёр-постановщик
 Аркадий Мелик-Саркисян — художник-постановщик
 Ирина Собинова-Кассиль — художник-мультипликатор
 Лидия Маятникова — художник-мультипликатор
 Наталья Тимофеева — художник-мультипликатор
 Валерий Струков — оператор

Состав студии 1994 года 
 Гарри Бардин — режиссёр-постановщик
 Аркадий Мелик-Саркисян — художник-постановщик
 Ирина Собинова-Кассиль — художник-мультипликатор
 Лидия Маятникова — художник-мультипликатор
 Наталья Тимофеева — художник-мультипликатор
 Александр Двигубский — оператор-постановщик
 Игорь Скидан-Босин — оператор-постановщик
 Владимир Маслов — художник
 Наталья Донатова — директор картины
 Виктор Корябкин — ассистент художника
 Александр Фадеев — инженер
 Елена Алексеева — бухгалтер
 Иван Ремизов — ассистент оператора

История 
После ремонта помещения и закупки оборудования коллектив новой студии начинает снимать рекламные ролики. За несколько лет их было снято более 20. В 1995 году при поддержке Роскомкино на студии был снят первый короткометражный мультфильм «Кот в сапогах», который завоевал много призов на различных кинофестивалях.

В 2010 году закончена работа над первым полнометражным мультфильмом студии — «Гадкий утёнок».

Адрес 
Россия, Москва, Открытое шоссе, д. 28, корп. 6а

Настоящее время 
Премьера двух новых фильмов Гарри Бардина «Слушая Бетховена» и «Три мелодии» 17 декабря 2015 года. В Выборге на фестивале «Окно в Европу» приз президента фестиваля Гарри Бардину за фильм «Слушая Бетховена».

Мультфильмы 
 1995 — Кот в сапогах
 1997 — Чуча
 2000 — Адажио
 2001 — Чуча-2
 2004 — Чуча-3
 2010 — Гадкий утёнок
 2013 — Три мелодии
 2015 — Слушая Бетховена
 2017 — Болеро-17

Некоторые рекламные ролики 
 Кока-кола
 Моторола
 Колумбийский кофе
 «Иванушка, иди на выборы!»
 Заставка кинокомпании «Стайер»

Примечания

Литература 
Изд. Центр книги Рудомино, 2013, 208с. ISBN 978-5-905626-68-5 .

Ссылки 
 ООО Фирма «Стайер», страница на официальном сайте Гарри Бардина
 Лариса Малюкова: Гарри Бардин — Интервью «Новая газета» 18.01.2008.
 Стайер — Аниматор.ру
 Stayer Studio — IMDb

Мультипликационные студии России